Nottawa Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Nottawa Township (Isabella County, Michigan)
 Nottawa Township (St. Joseph County, Michigan)